Allergie
Mentale overgevoeligheid, bijvoorbeeld door een psychotrauma